Роберт Рид:
 Рид, Роберт (1862—1929) — американский художник.
 Рид, Роберт Уильям (1931—2003) — американский ботаник.
 Рид, Роберт (1932—1992) — американский актёр кино и телевидения.
 Рид, Роберт (род. 1956) — американский писатель-фантаст.
 Рид, Роберт (род. 1966) — британский раллийный штурман, чемпион мира по ралли 2001 года (в экипаже с Ричардом Бёрнсом).
  (1789—1841) — американский политик, 4-й губернатор штата Флорида.
 Рид, Роберт Джон (род. 1956) — шотландский юрист, президент Верховного суда Великобритании.
 Рид, Роберт Кит (род. 1955) — американский баскетболист.